Il doppio femminile dell'Ordina Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Marina Eraković e Michaëlla Krajicek erano le detentrici del titolo, ma la Erakovic ha deciso di non partecipare quest'anno. La Krajicek ha fatto coppia con Yanina Wickmayer.

Sara Errani e Flavia Pennetta hanno vinto in finale  6–4, 5–7, [13–11] contro Michaëlla Krajicek e Yanina Wickmayer

Teste di serie

  Anna-Lena Grönefeld /  Monica Niculescu (primo turno)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (ritirate)

  Līga Dekmeijere /  Raquel Kops-Jones (semifinali)
  Nathalie Dechy /  Marie-Ève Pelletier (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Ordina Open 2009